Егаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Карвалю-де-Егаш — парафія.